Regierung Churchill steht für folgende Regierungen des Vereinigten Königreichs:

 Kriegsregierung Churchill
 Übergangsregierung Churchill
 Regierung Churchill III, siehe Kabinett Churchill III